Namsan-dong kan verwijzen naar de volgende buurten (dong) in Zuid-Korea:
 Namsan-dong (Busan)
 Namsan-dong (Seoul)